Телефонные жетоны или «таксофонные жетоны» () — жетоны, одно время широко использовавшиеся для телефонных звонков с таксофонов вместо обычных монет. Они также иногда использовались как средство обмена и как предмет коллекционирования. Телефонные жетоны одно время широко использовались в Европе, Израиле, Японии и Южной Америке, но с тех пор их в значительной степени вытеснили телефонные карты и кредитные карты.

Телефонные жетоны выпускались в периоды инфляции, чтобы избежать частого изменения слотов для монет в таксофонах.

История 
Телефонные жетоны появились в Чикаго в США, где общественные телефоны-автоматы принимали только жетоны. Жетоны использовались в США до 1944 года, когда они были упразднены, а большая часть жетонов была переплавлена для изготовления оружейных патронов. Самый первый известный телефонный жетон датируется 1885 годом, он был изготовлен для телефонной компании PAN в Сент-Луисе (штат Миссури). Иногда вместо опускания в таксофон телефонные жетоны отдавались служащему или опускались в монетоприёмник для получения доступа в телефонную будку.

Практика использования телефонных жетонов и изменения их стоимости в зависимости от текущего тарифа на телефонные звонки со временем стала стандартной мировой практикой. Это было особенно удобно в европейских странах, где валюта менялась при пересечении национальных границ, но жетоны всё еще можно было использовать. В некоторых ресторанах также было принято иметь собственные жетоны, чтобы исключить использование в данном заведении жетонов, приобретённых в другом месте.

В некоторых странах, таких как Италия, телефонные жетоны даже неофициально использовались в качестве эквивалентов денег.

Хотя большинство телефонных жетонов имеют круглую форму, у некоторых из них форма иная.

См. также 
 Счётный жетон
 Телефонная карта

Литература 
 
 
 van Dam, Rik. [www.telephonetokens.com A Catalogue of Telephone Tokens of the World]. — A catalog in progress, started in 2016.

Телефонная связь
Коллекционирование